Marie Klementina Habsbursko-Lotrinská (německy: Maria Clementina Franziska Josepha; 1. března 1798, Vídeň – 3. září 1881, Chantilly) byla rakouská arcivévodkyně a po sňatku s princem Leopoldem Neapolsko-Sicilským, knížetem ze Salerna, se stala kněžnou ze Salerna.

Život 

Narodila se v císařském paláci Hofburg ve Vídni. Byla třetí přeživší dcerou Františka II., císaře Svaté říše římské, po rozpadu Svaté říše římské Františka I. Rakouského, a jeho manželky Marie Terezie Neapolsko-Sicilské.

Marie Klementina byla mladší sestrou Marie Luisy, francouzské císařovny, Ferdinanda I. Rakouského a Marie Leopoldiny, brazilské císařovny. Byla také starší sestrou Marie Karolíny, saské korunní princezny, arcivévody Františka Karla Rakouského a arcivévodkyně Marie Anny Rakouské.

Prostřednictvím své sestry Marie Luisy byla švagrovou Napoleona I. Francouzského; přes Marii Leopoldinu byla švagrovou Petra I. Brazilského (IV. Portugalského); prostřednictvím Marie Karolíny švagrová Fridricha Augusta II.

Marie Klementina byla provdána 28. července 1816 na zámku Schönbrunn ve Vídni za mladšího bratra své matky, prince Leopolda Neapolsko-Sicilského, knížete ze Salerna, nejmladšího syna krále Ferdinanda I. Neapolsko-Sicilského a arcivévodkyně Marie Karolíny Rakouské.

Z jejich čtyř dětí se dospělosti dožila pouze dcera, princezna Marie Karolína Neapolsko-Sicilská (1822–1869), která se 25. listopadu 1844 v Neapoli provdala za svého bratrance z otcovy strany, prince Jindřicha, vévodu z Aumale (1822–1897). Jindřich byl čtvrtým (a druhým nejmladším) žijícím synem krále Ludvíka Filipa Francouzského a jeho manželky princezny Marie Amálie Neapolsko-Sicilské.

Prostřednictvím své dcery měli Marie Klementina a Leopold sedm vnoučat, z nichž dvě dosáhla dospělosti. Ani jedno z těchto vnoučat se však neoženilo ani neporodilo vlastní děti.

Marie Klementina zemřela 3. září 1881 na zámku de Chantilly ve Francii, v domě svého ovdovělého zetě vévody Jindřicha. Bylo jí osmdesát tři let; přežila všechny své potomky. Byla pohřbena v královské kapli v Dreux ve Francii.

Potomci a rodina 
 1. Mrtvě narozená dcera (*/† 16. 9. 1819)
 2. Marie Karolína Salernská (26. 4. 1822 Vídeň – 6. 12. 1869 Londýn)
 ⚭ 1844 Jindřich Evžen Francouzský (16. 1. 1822 Paříž – 7. 5. 1897 Zucco, Sicílie), vévoda z Aumale, generální guvernér Alžírska 1847–1848
 3. Ludvík Karel (19. 7. 1824 – 7. 8. 1824)
 4. Mrtvě narozená dcera (*/† 5. 2. 1829)

Vyznamenání 
 : Dáma Řádu hvězdného kříže
 : Dáma Řádu královny Marie Luisy

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Perrage

Habsbursko-lotrinští v 19. století
Bourbon-Obojí Sicílie
Rakouské princezny
Marie Klementina
Marie Klementina
Sicilské princezny
Rytíři Královského uherského řádu sv. Štěpána
Narození v roce 1798
Narození 1. března
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1881
Úmrtí 3. září
Úmrtí v Chantilly
Pohřbení v Královské kapli v Dreux
Ženy